Toponímia:
 Lucas (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Lucas (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Lucas (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Lucas (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Lucas Valley-Marinwood, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 San Lucas (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 St. Lucas (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Biografies:
 Armando Lucas Contreras (Madrid, 1966), futbolista espanyol que ocupava la posició de defensa
 Charles Lucas (Salisbury, 1808 − 1869), compositor i director d'orquestra anglès
 Dakota Lucas (1991), futbolista neozelandès
 Dione Lucas (1909 -1971), cuinera anglesa
 Édouard Lucas (1842, Amiens - 1891, París), matemàtic francès
 Enrique de Lucas Martínez o Quique de Lucas (L'Hospitalet de Llobregat, província de Barcelona, 1978), futbolista català que juga de migcampista
 Eugenio Lucas Velázquez (Madrid, 1817 - 1870), pintor romàntic espanyol
 Francisco Javier de Lucas Martín (1952, Múrcia, Espanya), catedràtic de filosofia del dret i filosofia política
 George Lucas (Modesto, Califòrnia, 1944), cineasta
 George Lucas Coser (Tapejara, 1984), futbolista brasiler que ocupa la posició de defensa
 Isabel Lucas (Melbourne, 1985), actriu australiana
 Jean Lucas, pilot de Fórmula 1 francès
 Joan Lucas i Masjoan (Barcelona, 1924 - 2001) 
 Josh Lucas (1971, Little Rock, Arkansas), actor estatunidenc
 Juan José Lucas Jiménez (El Burgo de Osma, Castella i Lleó, 1944), polític espanyol 
 Laís Yasmin Lucas Gontijo (Cuiabá, 1990), cantant brasiler de hip pop, jazz i hip 
 Lucie Lucas
 Manel Lucas i Giralt (Barcelona, 1963), periodista, imitador i guionista català
 Pablo de Lucas Torres (1986, Elx), futbolista 
 Pichi Lucas (Camponaraya, El Bierzo, 1959), futbolista i entrenador
 Robert Lucas (Yakima, EUA, 1937), historiador, economista i professor universitari guardonat amb el premi Nobel d'economia
 Spencer George Lucas, paleontòleg 
 Miscel·lània:
 Andy & Lucas, duet musical format per Andrés Morales i Lucas González
 Prova de Lucas-Lehmer per a nombres de Mersenne
 Test de Lucas, test de primalitat per a un nombre natural n
 Lucas (equip ciclista), equip ciclista belga de 1987